RETREG1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 497 амінокислот, а молекулярна маса — 54 681.

Задіяний у таких біологічних процесах, як автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки